Molekulska formula -{C6H4N4}- se može odnositi na:

 Tricijanoaminopropen
 Pteridin